Гранулометрия — гранулометрический анализ, механический анализ, совокупность приёмов определения гранулометрического состава рыхлых горных пород, почв и искусственных материалов.

 Гранулометрический состав почвы
 Гранулометрический состав горных пород
 Гранулометрический состав искусственных материалов

Примечание